Miejscowości
 Nowy Szwarocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Stary Szwarocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno